Leica steht für

 eine von der Firma Leitz (Optik) eingeführte Marke
 Leica Camera, Hersteller von Fotoapparaten und Ferngläsern
 Leica Microsystems, Hersteller von Mikroskopen und verwandten Gerätschaften
 Leica Biosystems, Hersteller von Mikrotomen, Färbeautomaten und Kryostaten zur Krebsdiagnose (seit 1989), siehe Leica Microsystems #Schneiden und Färben
 Leica Geosystems, Hersteller von Messinstrumenten für die Geodäsie und Photogrammetrie
 Leica-Welt, Firmensitz von Leica Camera im mittelhessischen Wetzlar

Siehe auch:
 Leika
 Laika